Фермин Галан Родригес (; 4 октября 1899, Сан-Фернандо — 14 декабря 1930, Уэска) — испанский военный, возглавивший неудавшееся восстание в Хаке за несколько месяцев до основания Второй Испанской Республики. Он был крестьянином по происхождению, хотя его отец служил во флоте. Его отец умер, когда ему было 10 лет, и вскоре после этого он был зачислен в школу-интернат для военных сирот. Это помогло подготовиться ему к поступлению в военную академию, и в 1918 году Галан окончил её в чине лейтенанта. Он служил в Марокко, где выучил арабский язык, приобрёл репутацию эксперта по Африке и был произведён в капитаны.

В 1925 году, оправляясь от тяжёлой раны, Галан задумал свергнуть монархистскую диктатуру генерала Примо де Риверы и основать республику. На следующий год он участвовал в планировании этого переворота. Заговор был раскрыт, и Галан был заключён в тюрьму на 3,5 года, до января 1930 года. Затем его направили в отдалённое селение Хака на севере Арагона, где он разработал план ещё одной попытки переворота, на этот раз скоординированной с гражданскими забастовками и демонстрациями. Восстание началось преждевременно (12 декабря 1930 года), было плохо организовано и быстро подавлено. Галан был казнен после скорого военного трибунала 14 декабря 1930 года. Однако неудавшееся восстание вызвало волнения, которые привели к провозглашению Второй Испанской Республики несколькими месяцами позже.

Детство и юность (1899—1915) 
Фермин Галан Родригес родился в Сан-Фернандо (Кадис) 4 октября 1899 года. Он был третьим в семье из пяти детей: Франсиски, Хуана Рамона (умер в юности), Фермина, Франсиско и Хосе Марии. Его отец, Хуан Галан Матео, был сыном бедного крестьянина из маленькой деревушки близ Сан-Фернандо. Он стал констеблем военно-морского флота. Его мать была старшей из трёх дочерей пекаря из Сан-Фернандо. Фермин Галан рос среди либералов, которые верили в идеи республики и были равнодушны к католицизму.

Его отец, которого Фермин редко видел из-за его дальних морских путешествий, умер весной 1909 года. Мать Фермина переехала в Мадрид, где она в дополнение к небольшой пенсии, работала швеёй в частных домах. Она устроила сына в Школу сирот войны (), когда ему было 11 лет. Его примеру последовали и его братья, когда они стали достаточно взрослыми. Это заведение было предназначено для подготовки своих учеников к поступлению в военные академии, где уделялось особое внимание дисциплине и спорту, в частности гимнастике. Его два брата сделали себе военную карьеру. Франсиско Галан стал полковником Республиканской армии, а Хосе Мария Галан командовал XI и XII армейскими корпусами.

Военная карьера (1915—1925) 

В 1915 году, в возрасте 15 лет, Галан поступил в Толедскую пехотную академию, располагавшуюся в Толедском алькасаре, будучи одним из немногих курсантов крестьянского или пролетарского происхождения. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал младшим лейтенантом и вступил в 53-й пехотный полк Гипускоа в Витории. Галану не нравился низкий уровень общего образования в полку и его использование для подавления рабочих движений и демонстраций. В итоге он был переведён в 4-й казадорский полк Барбастро, находившийся в составе тетуанского гарнизона в испанском протекторате в Марокко, где испанцы сражались с рифами с 1912 года. В течение полутора лет, проведённых на работах по укреплению обороны, Галан перечитал множество книг по социологии а также изучал историю революции 1917 года в России. В 1921 году он вступил в ряды Сеутской местной полиции, где отслужил два года. Галан был произведён в лейтенанты, к тому времени он уже выучил арабский язык.

Галан выдвинул военно-политический план прекращения войны в Марокко, который был отвергнут высшим командованием, но в то же время оно оценило его способности, в октябре 1922 года наградив его орденом и став интересоваться его мнением по различным вопросам. В апреле-августе 1923 года он находился в Мадриде, ожидая назначения в 50-й полк Вад-Рас и представив свой проект Африканистской лиге. Король выслушал его доклад и отправил к военному министру. В этот момент вооружённое восстание генерала Мигеля Примо де Риверы положило конец его плану. Галан был направлен на службу в Гомару. Он имел репутацию специалиста по Африке, писал статьи в журнале «Колониальные войска» и был представителем офицеров-африканистов. В апреле 1924 года Галан был назначен в 3-й иностранный легион, где его часто отмечали за храбрость.

Галан был серьёзно ранен в бою в Кабилии и был эвакуирован в военный госпиталь в Мадриде. Во время пребывания в больнице и последующего выздоровления он разочаровался в диктатуре Примо де Риверы и начал всерьёз задумываться о заговоре с целью восстановления республики. В этот же период Галан написал исторический и автобиографический роман «Организованное варварство» () о колониальной войне в Марокко. В апреле 1925 года он был демобилизован и провёл два месяца в Сеуте, затем в течение короткого периода находился в Мадриде, прежде чем был произведён в капитаны и назначен в 28-й пехотный полк Лучана в Таррагоне, в который он вступил 13 августа 1925 года в возрасте 25 лет.

Заговоры (1925—1930) 
Будучи участником заговора с целью свержения диктатуры Галан часто посещал Мадрид. Восстание планировалось на 24 июня 1926 года, в день святого Хуана. 21 июня 1926 года он попросил трёхдневный отпуск. Однако заговор «Санхуанада» был раскрыт, и 23 июня 1926 года многие его участники были арестованы. Лидеры, в том числе Мелькиадес Альварес и граф де Романонес, были лишь оштрафованы. Генерал Вейлер был оправдан, а генерал Агилера получил лёгкое наказание.. Полковник Сегундо Гарсия был приговорён к восьми годам тюремного заключения, а капитан Галан и другие офицеры были приговорены к шести годам тюрьмы в Барселоне.

Находясь в тюрьме Сан-Франсиско в Мадриде, а затем в Монтжуикской крепости, Галан поддерживал контакт с движением, выступавшим против диктатуры и монархии, и начал думать об объединённом гражданском и военном движении. Он установил контакты с некоторыми лидерами Каталонского союза. 21 декабря 1926 года Галан вступил в ряды масонов. Генерал Примо де Ривера был заменён на посту премьер-министра Испании генералом Беренгером в конце января 1930 года. Последний объявил амнистию участникам заговора «Санхуанада». Галан был освобождён и сначала жил в Барселоне, где сотрудничал с рабочими организациями и участвовал в издании социалистической прессы. Он опубликовал эссе Escribe Nueva Creación, содержащее политическую, экономическую и социальную доктрину, защищавшую федеральную республиканскую систему. В эссе предлагалось, чтобы само общество управляло достоянием Испании, а страна была бы частью Соединенных Штатов Европы.

Галан был отправлен на службу в Хаку в июне 1930 года. Власти надеялись, что в этой глуши он не создаст проблем. Галан всё ещё надеялся связать военное восстание с политическими движениями, выступавшими против диктатуры. Он установил контакты с Национальной конфедерацией труда в Сарагосе и Уэске и завязал тесную дружбу с лидером синдикалистов Рамоном Асином из Уэски. Когда в октябре 1930 года был создан Национальный революционный комитет (НРК), Галан отправился в Мадрид, чтобы встретиться с его лидерами и был назначен делегатом НРК в Арагоне. С этого времени он развернул кампанию, чтобы заставить НРК поддержать военное восстание на национальном уровне в сочетании с народными демонстрациями, но был разочарован постоянными переносами даты начала выступлений.

Галан называл политиков Исполнительного революционного комитета «телефонистами» и не хотел полагаться на них в своих действиях. Дата 12 декабря 1930 года была окончательно согласована, а затем перенесена на 15 декабря 1930 года НРК, чей представитель Сантьяго Касарес Кирога знал о решении отложить восстание и прибыл в Хаку поздно вечером 11-12 декабря, но не уведомил Галана. Касарес полагал, что Галан уже знает о задержке и что они могут обсудить новые планы в любое время на следующий день. Кирога, которого сопровождал Грако Марса, снял номер в отеле «Ла Пальма» вместо отеля «Мур», где остановился Галан. Марса подумал, что им следует связаться с Галаном, но Кирога сказал, что он устал после долгого путешествия и им лучше сначала поспать.

Восстание в Хаке (1930) 
Ранним утром 12 декабря Галан дал старт восстанию в Хаке. Он был безоговорочно принят в качестве лидера большинством солдат в Хаке, которые готовы были безоговорочно следовать за ним. По меньшей мере 60 офицеров и сержантов из Хаки поддержали его. В ту ночь несколько офицеров встретились в номере Галана в отеле «Мур» и обсудили последние детали плана. Офицеры подняли войска в 5 часов утра, арестовали военного губернатора, убили двух карабинеров и сержанта Гражданской гвардии, которые противостояли им, и взяли под свой контроль телефонную станцию, почтовое отделение и железнодорожную станцию. В 11 часов утра они провозгласили республику в местной ратуше.

Для отправки в Уэску были организованы две колонны. Одну из них, которая должна была идти по дороге, возглавил Галан, а другой, которой предстояло следовать вдоль железной дороги, командовал Сальвадор Седилес. Проволочки с реквизицией транспорта задержали отправление колонны из Хаки до 15:00. Около 17:00 генерал Мануэль де лас Эрас с несколькими гражданскими гвардейцами встретил колонну Галана на высоте Ансаниго. Он попытался силой повернуть назад колонну из 500 человек, в итоге произошла короткая перестрелка, после чего колонна возобновила свое медленное продвижение. Достигнув Аербе, повстанцы взяли под свой контроль телефонную и телеграфную станции, нейтрализовали гражданскую гвардию и провозгласили республику.

Колонна из 300 солдат во главе с Седилесом соединилась с колонной Галана в Аербе, а затем объединённые силы двинулись к Уэске. На рассвете 13 декабря 1930 года на высотах Сильяс, примерно в 3 километрах от Уэски, повстанцы столкнулись с правительственными войсками. У Галана был выбор: сражаться или вести переговоры. Так как он думал, что многие из противостоящих войск были подчинены офицерам, преданным идеям восстания, он выбрал последнее. Капитана Анхеля Гарсию Эрнандеса и капитана Салинаса перевезли через линию фронта в автомобиле с белым флагом. Когда они прибыли и сказали, что хотят вступить в переговоры с офицерами, их немедленно арестовали. Затем правительственные войска открыли огонь по повстанцам. Галан отказался отдать приказ о контратаке, так как посчитал, что «братья не могут сражаться друг с другом», и приказал отступить. Силы мятежников распались. Галан добровольно сдался в Бискарруэсе вместе с другими повстанцами и прибыл в Аербе около 10 часов вечера 13 декабря.

Смерть и признание 
14 декабря в ходе скорого военного трибунала капитаны Галан и Гарсия Эрнандес были приговорены к смертной казни, а другие офицеры — к пожизненному заключению. На суде Галана спросили, есть ли у него сообщники. Он ответил, что да, и они были теми трусами, которые его судили. Галан и Гарсия Эрнандес были расстреляны во дворе в Уэске в 3 часа дня 14 декабря 1930 года. Они предпочли умереть, стоя перед расстрельной командой без повязок на глазах. Галан махнул палачам и сказал «Пока никогда!» перед самыми выстрелами. Казнь вызвала возмущение общественности против режима. Поэт Рафаэль Альберти писал позже:

Галан и Гарсия Эрнандес стали героями Второй республики, основанной 4 апреля 1931 года, их портреты были выставлены в палатах советов и домах рабочих по всей Испании. Поэт Рафаэль Альберти сочинил романсеро в память о двух героях в 1931 году, а вскоре после этого создал из баллад пьесу под названием «Фермин Галан», которую должна была исполнить труппа Маргариты Ширгу. Собственная мелодрама Галана «Берта» была с большим успехом поставлена в Мадриде в апреле 1932 года. О Галане был снят фильм, в финале которого его тело было покрыто республиканским трёхцветным флагом женщиной, представлявшей Республику.

Публикации

Примечания

Источники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орден Святого Фердинанда (Испания)
Масоны Испании
Революционеры Испании
Предводители восстаний XX века
Военные Испании
Казнённые военные
Расстрелянные в Испании